Sámi duodji kan syfta på:

 Sámi duodji – slöjd och konsthantverk som utgår från samiska traditioner och tillverkats av samer, se Duodji
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji – en svensk stiftelse med syfte att främja samisk slöjd